Personatge de dibuixos animats, rebatejat a Espanya sota el nom de Súper Ratón
 Apple Mighty Mouse, el primer ratolí multibotó fabricat i comercialitzat per Apple